Anatoli Tischtschenko () ist der Name folgender Personen:

* Anatoli Anatoljewitsch Tischtschenko (* 1970), russischer Kanute
 Anatoli Petrowitsch Tischtschenko (* 1943), russischer Kanute und Trainer